Лоренцо Гіберті (італ. Lorenzo Ghiberti; 1381 — 1 грудня 1455) — італійський скульптор, ювелір, історик мистецтв.
 6054 Гіберті (6054 Ghiberti) — астероїд головного поясу.